Jordan Sullivan è un personaggio delle serie Scrubs - Medici ai primi ferri, interpretata da Christa Miller. È la compagna (ed ex-moglie) del Dottor Cox. Compare per la prima volta nella prima stagione, nell'episodio Il mio sbaglio, dove ha un rapporto con J.D., il quale è ignaro del legame che la donna ha col suo capo.

Carattere 
Il carattere di Jordan è duro, a tratti maligno, ma spesso suggerisce una grande insicurezza di fondo, ad esempio quando non vuole rivelare al dottor Cox che il primo figlio Jack è suo per paura di perderlo. È perfida e con manie di grandezza, tanto che a volte tratta Cox o J.D. come stracci, senza che loro possano controbattere per via della sua superiorità o semplicemente perché la temono. Col compagno Perry arrivò al divorzio quando lei lo tradì con Peter, specializzando del marito (anch'egli, come JD, considerava Cox il proprio mentore e desiderava ardentemente la sua approvazione), il quale, a conoscenza dei problemi tra Perry e la moglie (conosciuti perché il dottore stesso si era confidato con lui, probabile causa della sua indifferenza verso gli specializzandi venuti in seguito, come JD), li sfruttò per portarsela a letto. Perry, tuttavia, non provò rancore per Jordan, perché anch'egli l'aveva allontanata da sé, stando sempre in ospedale in modo che lei capisse che era meno importante del suo lavoro. Nel rapporto con Cox è scherzosa ma svolge decisamente il ruolo dominante, anche se in alcune occasioni Cox riesce a tenerle testa e controbattere. Il personaggio, inizialmente relegato ad un ruolo di secondo piano, sul finire della prima stagione viene sviluppato sempre più, fino ad entrare ad essere uno dei personaggi fissi della serie, anche se non uno dei principali. Il personaggio di Jordan cresce lungo le stagioni e sviluppa il suo carattere. Amando la propria indipendenza come Perry, quando scopre di essere accidentalmente ancora sposata con lui, sebbene stiano insieme e abbiano un figlio, i due divorziano perché non sopportano un legame simile. Inoltre i due litigano spesso e si provocano, anche se le reciproche battute velenose sono, per loro, una conversazione normale e un modo per provocare reciproca eccitazione. Questi tratti si attenuano durante le stagioni: i due sentono la necessità di parlare, come pure di litigare, rigorosamente in assenza dei figli. Nell'ottava stagione, in particolare, tutto ciò si evolve ulteriormente ed è sempre Perry, in questo caso, a fare il primo passo. Dapprima ricomincia ad indossare la fede nuziale, nonostante non sia sposato (cosa che fa impazzire di rabbia Jordan). Durante la vacanza al matrimonio dell'Inserviente, inoltre, Cox manifesta la volontà di smettere di fingere che lui e la compagna non si sopportino, semplicemente perché si amano e perché vorrebbe che anche la compagna ammettesse questo, lasciandosi alle spalle le litigate (quanto meno la maggior parte). Questa considerazione porta Jordan ad ammettere apertamente che stare con Perry e passare del tempo con lui la rende molto felice.

Famiglia 
Oltre al già citato rapporto, travagliato, con il Dottor Cox, la famiglia di Jordan è composta da due figli: Jack e Jennifer Dylan. Il primo ebbe il merito di riavvicinare la coppia, mentre la seconda, la cui gestazione è stata travagliata da un'operazione prenatale, ebbe tale nome su proposta di J.D. (che voleva che la figlia di Cox avesse le sue stesse iniziali) accettata dalla donna per vendicarsi dell'ex-marito, reo di essersi scordato di mandare i colleghi a fare le congratulazioni alla partoriente (a causa della morte di Laverne). Nel secondo episodio della sesta stagione si scopre che Jordan era già rimasta incinta da ragazza, quando perse la verginità, ma che in seguito ebbe un aborto spontaneo.
Ha una sorella, Danni (interpretata dall'attrice Tara Reid) due volte fidanzata di J.D..
Jordan aveva anche un fratello, Ben (interpretato dall'attore Brendan Fraser), uno dei migliori amici del dott. Cox, morto nella quattordicesima puntata della terza stagione per leucemia.

Relazioni con gli altri personaggi 
Jordan, a causa del suo carattere chiuso, sarcastico e irascibile, non stringe grosse relazioni con gli altri personaggi principali, a parte ovviamente che con il Dottor Cox. Condivide l'antipatia nei confronti del primario, il Dottor Kelso, il quale però le offre un posto in ospedale come contabile a tempo pieno dell'ospedale (che lei accetta) del quale Jordan comunque è già membro del consiglio di amministrazione. Jordan, tuttavia, è consapevole che il suo carattere non sia molto piacevole e nemmeno lei riesce a capire perché sia diventata una persona così antipatica e gelida, infatti i genitori, per sua stessa ammissione, con lei sono stati molto amorevoli, ciò la discosta molto dal compagno, il dr. Cox, il cui carattere complesso e asociale è dovuto agli abusi emozionali e fisici dei genitori nei suoi confronti.
Jordan ha un rapporto con JD simile a quello che ha Perry con il giovane medico, ma senza provare i sentimenti positivi del compagno nei confronti di quest'ultimo, spesso lo usa come schiavetto personale per le sue commissioni, sfruttando la debolezza caratteriale del ragazzo. Stando a ciò che dice Jordan stessa il giorno in cui si conoscono, JD le ricorda molto Perry quando era giovane. Andando contro la sua natura arcigna, nell'ultimo episodio dell'ottava stagione, quando JD si dimette dall'ospedale, Jordan lo abbraccia con affetto, al contrario di Perry che invece per orgoglio ha cercato in tutti i modi di celare la sua tristezza dovuta al fatto che lui e JD non sarebbero più stati colleghi.
La donna ha un rapporto neutrale con Carla, essendo una donna forte quanto lei, ne stima comunque la sicurezza, ma detesta quando Carla mette bocca sulla relazione tra lei e Perry, asserendo che non ha alcun diritto di dire agli altri come vivere la propria vita.
Inizialmente, ha un rapporto molto freddo e meschino con Elliot, evidenziandone ripetutamente le debolezze, ma tutto migliorerà gradualmente con la crescita caratteriale di Elliot, tanto che Jordan a volte arriva ad aiutarla sul piano personale. Jordan la incoraggia anche ad essere più sicura di se stessa, sebbene lo faccia solo perché consapevole che l'indipendenza della giovane dottoressa dai consigli del compagno Perry dia a quest'ultimo fastidio. Alla fine avranno un rapporto piuttosto buono, pur non facendo davvero amicizia, tanto che in un'occasione fanno un'uscita a quattro con Keith e Perry.
Il rapporto con Kelso è di totale antipatia, la quale cesserà quando quest'ultimo andrà in pensione, arrivando anche ad avere un rapporto civile con lui. Nell'ottava stagione si scopre che Jordan prova attrazione sessuale nei confronti di Kelso, probabilmente a causa del suo carattere, non molto diverso da quello del compagno Perry. Ad esempio vedendo Kelso mangiare un muffin si eccita a tal punto da dire al marito di voler fare sesso, oppure quando Jordan scopre che Kelso, con le sue parole, aveva fatto involontariamente desistere Perry dall'accettare il ruolo di primario dell'ospedale, e lo critica urlando in caffetteria, quest'ultimo le dice che se avesse avuto 20 anni di meno avrebbe fatto sesso con lei seduta stante, cosa a cui lei risponde con un deciso "E mi sarebbe piaciuto!".

Curiosità 
Christa Miller Lawrence, l'interprete di Jordan, nella vita reale è la moglie di Bill Lawrence, autore e produttore della serie. Nell'episodio "Il mio sbaglio" il filmino delle nozze tra Cox e Jordan è il vero filmino delle nozze tra Christa Miller e Bill Lawrence.

Note

Personaggi di Scrubs - Medici ai primi ferri